Беглуци могу да буду:

 Беглуци (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Беглуци (Грачац), насеље у општини Грачац, југоситочна Лика, Република Хрватска